Allsvenskan 2023 ist die 99. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie wird am 1. April 2023 mit der Partie Malmö FF gegen Kalmar FF eröffnet und endet am 12. November 2023.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielen im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zuhause und einmal auswärts. Somit bestreitet jede Mannschaft 30 Spiele.

Die beiden Tabellenletzten steigen direkt in die Superettan ab, der Drittletzte tritt in einer aus Hin- und Rückspiel bestehenden Relegationsrunde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga an.

Teilnehmer und Spielstätten

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Relegation 
Der 14. der Abschlusstabelle spielt gegen den Dritten der Superettan 2023 in den Play-offs mit Hin- und Rückspiel in der Relegation. Der Sieger qualifiziert sich für die folgende Allsvenskan-Spielzeit.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Allsvenskan (schwedisch)

Einzelnachweise 

2023
Allsvenskan